Person steht für:

 Person, ein Mensch in einem sozialen Kontext
 Person (Grammatik), grammatisches Merkmal, vor allem von Personalpronomen
 Person (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Person, Figur einer literarischen Erzählung, siehe Dramatis personae
 Person County, North Carolina, Vereinigte Staaten

Persönlich steht für:
 Persönlich (Zeitschrift), Wirtschaftsmagazin
 Persönlich (Album), Album der Band Pur (2022)

Siehe auch:
 Computer Persönlich (Computerzeitschrift)
 Zur Person (deutsche TV-Reihe)

 Pearson (Begriffsklärung)
 Pehrsson (Begriffsklärung)
 Persons (Begriffsklärung)
 Persohn (Ingrid Persohn)
 Persoon (Christian Hendrik Persoon)
 Persson (schwedischer Familienname)
 Peerson (Martin Peerson)
 Personell (personale Erzählsituation)
 Personal (beschäftigte Arbeitnehmer)
 Persönlichkeit (Individualität eines Menschen)